Ató I, duc d'Aquitània juntament amb el seu germà gran Hunald 
 Ató  o Adó de Friül (? - ~695 /696), duc de Friül després de l'enderrocament de l'usurpador Ansfrid (~694)
 Ató d'Oña (Aragó o Catalunya, s. X - Oña, ~1044), bisbe retirat com a eremita al monestir de San Salvador d'Oña venerat com a sant per l'Església catòlica
 Ató de Pistoia (Toscana o Marca Hispànica, ca. 1070 – Pistoia, 1153), monjo benedictí, bisbe de Pistoia i historiador
 Ató de Vic (? - 971), bisbe de Vic